Великобритания приняла участие в конкурсе «Евровидение-2021», проходившем в Роттердаме, Нидерланды. Страна входит в «большую пятёрку», поэтому выступление состоялось только в финале — 22 мая 2021 года. Страну представил Ньюмен Джеймс с песней «Embers», который должен был выступать на отменённом «Евровидении-2020» с композицией «My last breath».

На конкурсе Ньюмен Джеймс получил по ноль баллов от профессионального жюри и от зрителей. Это первый случай, с введения новых правил голосования в 2016 году, когда страна не набрала ни одного балла.

Процесс отбора 
19 февраля 2021 года телекомпания BBC подтвердила, что Джеймс Ньюмен вновь станет представителем страны на конкурсе. Песня была выпущена 11 марта 2021 года.

Трансляция 
Полуфиналы «Евровидения-2021» транслировались на телеканале BBC Four, комментаторами конкурса стали Сара Кокс, Челси Граймс и Скотт Миллс. Финал конкурса уже транслировал BBC One, а в качестве комментатора выступил Грэм Нортон.

Также финал «Евровидения» комментировался Кеном Брюсом на радиостанции BBC Radio 2.

На Евровидении 
Великобритания выступила 22 мая 2021 года под девятым номером. Ньюмен Джеймс выступил в кожаном пальто в сопровождении танцоров в белых костюмах, которые играли на духовых инструментах.

Страны, отдавшие баллы Великобритании 
В этом году страна получила ноль баллов как от профессионального жюри, так и от телезрителей. Это первый случай с введения раздельного голосования в 2016 году, когда страна не получила ни одного балла.

В таблице представлены места, на которые поставили Великобританию другие страны. Баллы начисляются только с десятого места.

Страны, получившие баллы от Великобритании 
В состав профессионального жюри от страны вошли Том Аспол, Ники Чэпман, Росс Готро, Мишель Гейл и Аиша Джавандо, а Аманда Холден стала глашатаем от Великобритании. Профессиональное жюри оценивало второй полуфинал и финал конкурса.

Второй полуфинал

Финал

Примечания 

Страны на «Евровидении-2021»